Als Europameisterschaft 1959 oder EM 1959 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1959 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1959 in Istanbul (Türkei)
 Dreiband-Europameisterschaft 1959 in Hilversum (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1959 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1959 in der (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1959 in Davos (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1959 in Göteborg (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1959 in Warschau (Polen)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1959 in Wien (Österreich)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1959 in Duisburg (Deutschland)
 Ruder-Europameisterschaften 1959 in Mâcon (Frankreich)
 Turn-Europameisterschaften 1959 (Frauen) in Krakau (Polen)
 Turn-Europameisterschaften 1959 (Männer) in Kopenhagen (Dänemark)

!Europameisterschaft
1959